Daneels ist der Familienname folgender Personen und Unternehmen:

 Godfried Danneels (1933–2019), belgischer Geistlicher, Erzbischof und Kardinal
 Gustave Danneels (1913–1976), belgischer Radsportler

Daneels steht für:

 Danneels (Automobilhersteller), ehemaliger belgischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Danneel
 Dannehl